Schiemichen ist der Familienname folgender Personen:

 Curt Schiemichen (1889–1957), deutscher Architekt
 Wolfgang Schiemichen (* 1951), deutscher Sprachpädagoge, darstellender Künstler und Autor